Националният химн на Тайланд е приет на 10 декември 1939 година. Мелодията е композирана от немския композитор Пра Чхендурианг, а текстът – от Луан Саранкурафан.

Текст

Тайски 
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

Национални символи на Тайланд
Тайландска музика
Тайланд